Saprochaete är ett släkte av svampar. Saprochaete ingår i familjen Dipodascaceae, ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Saprochaete